Hans Van Werveke, Belgisch historicus, hoogleraar en bestuurder
 Thierry van Werveke, Luxemburgs zanger en acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam